Miejscowości w Polsce
 Żmijewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno
 Żmijewo – zniesiona nazwa osady w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Kolbudy
 Żmijewo Kościelne
 Żmijewo-Gaje
 Żmijewo-Kuce
 Żmijewo-Ponki
 Żmijewo-Trojany
 Żmijewo-Zagroby